Luolajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luolajärvi (sjö i Lappland, Finland, vid Sunijärvi), sjö, Lappland
 Luolajärvi (sjö, lat 65,75, long 25,60), Lappland, 
 Luolajärvi (sjö, lat 69,65, long 28,89), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar